Бурла има више значења:

 Бурла (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Бурла (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Бурла (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији